KPTV steht für:
 KPTV (Fernsehstation)
 Porterville Municipal Airport (ICAO-Code), Flughafen von Porterville (Kalifornien), Tulare County, Kalifornien

Abkürzung